Frans-Vital Van der Borght (1888 - 1983),  un homme politique belge.
 Johan Pieter van der Borght (1731 - 1818), un député néerlandais.
 Vera Van der Borght (1952 -), une députée belge.